Zdounov (masculin ; )  ou Zdounova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Pavel Zdounov (1991), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe